Joana de Valois, Duquesa de Berry —  rainha e posterior santa da França
Joana de Valois, Rainha de Navarra — rainha de Navarra
Joana de Valois, Condessa de Hainaut — sogra de Eduardo III de Inglaterra

Desambiguações de antropônimos